

Onomastica
Guadalupe – nome proprio di persona spagnolo

Geografia

 Guadalupe – comune del Piauí
 Guadalupe – quartiere di Rio de Janeiro

 Guadalupe – comune del dipartimento di Antioquia
 Guadalupe – comune del dipartimento di Huila
 Guadalupe – comune del dipartimento di Santander
 La Guadalupe – comune del dipartimento di Guainía
 Cerro de Guadalupe – montagna di Bogotà

 Guadalupe – distretto del cantone di Alfaro Ruiz
 Guadalupe – distretto del cantone di Cartago
 Guadalupe – distretto del cantone di Goicoechea

 Guadalupe – comune del dipartimento di San Vicente

 Guadalupe – comune di Chihuahua
 Guadalupe – città del Nuevo León
 Guadalupe – comune di Zacatecas
 Guadalupe – isola della Bassa California
Guadalupe  – antico nome del monte Tepeyac, sul quale, secondo la tradizione, ebbero luogo le apparizioni della Vergine di Guadalupe
Guadalupe  – comune di Puebla
Guadalupe Victoria  – comune di Puebla 

 Guadalupe – comune di Panama

 Guadalupe – città della provincia di Ica
 Guadalupe – città della provincia di Pacasmayo

Guadalupe – freguesia di Santa Cruz da Graciosa

 Guadalupe – comune di São Tomé e Príncipe

 Guadalupe – comune dell'Estremadura
 Guadalupe – fiume dell'Estremadura, affluente del Guadiana

 Guadalupe – città della Contea di Maricopa, Arizona
 Guadalupe – città della Contea di Santa Barbara, California 
 Guadalupe – fiume del Texas
 Monti Guadalupe – catena montuosa del Texas e del Nuovo Messico
 Guadalupe Peak – vetta dei Monti Guadalupe

Pagine correlate 
Guadalupa
Santa Maria di Guadalupe